Annenriede steht für:

 Annenriede, rechtsseitiger Nebenfluss der Delme
 Annenriede (Delmenhorst), Ortsteil der Stadt Delmenhorst, Niedersachsen